Żabno (gromada w powiecie krasnostawskim)
 Żabno (gromada w powiecie miasteckim)
 Żabno (gromada w powiecie starogardzkim)
także:
 Stare Żabno (gromada) (powiat nowosolski)